DRP puede hacer referencia a:

 DRP, sigla del partido Democracia Regional Patagónica, de Chile.
 DRP, sigla del partido político Democracia y Regeneración Política, de España.
 DRP, sigla de Dhivehi Rayyithunge Party (Partido Dhivehi Rayyithunge).
 DRP, sigla en inglés de Distribution Resource Planning (Planeación de los Recursos de Distribución).
 DRP, sigla del inglés Disaster Recovery Plan (Plan de recuperación ante desastres).

Siglas